Slovo Kelt má více významů:

příslušník kmene Keltů
Kelt (pivo) značka slovenského piva